Moström ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Moström (* 1973), schwedischer Schriftsteller  
 Malin Moström (* 1975), schwedische Fußballspielerin
 Mattias Moström (* 1983), schwedischer Fußballspieler